

Videogiochi 
 Fable – videogioco del 1996 pubblicato dalla Sir-Tech
 Fable − serie di videogiochi della Lionhead Studios
Fable – videogioco del 2004, primo capitolo dell'omonima serie della Lionhead Studios

Altro 
Fable – singolo di Robert Miles del 1996
 Fable − album di Yuyan del 2000

Pagine correlate 
Fables